Kallsörarna (Västra och Östra Kallsör) är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet eller Ålands hav och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 31 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 260 kilometer väster om Helsingfors.

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på (Västra Kallsör) är  hektar och dess största längd är 150 meter i öst-västlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km norr om Västra Kallsör.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet